Lívia Maria Lêdo Pio de Abreu (Carangola, 28 de agosto de 1948) é uma advogada e política brasileira. Foi a primeira mulher no Brasil a se candidatar ao cargo de Presidente da República, tendo-o feito na eleição presidencial brasileira de 1989.

Candidaturas 
1989 - Candidata à Presidência da República do Brasil pelo PN obtendo 180 mil votos (0,25% do total).
2006 - Candidata a deputada federal no Distrito Federal, pelo PHS.

 BRUSTLEIN, Violette; HESS, Dora; JACOB, Cesar;  WANIEZ, Philippe.  A Geografia do Voto nas Eleições Presidenciais do Brasil: 1989-2006. Petrópolis; Editora Vozes. 2010.

Naturais de Carangola
Mulheres de Minas Gerais na política
Candidatas à Presidência da República do Brasil
Candidatos à Presidência da República do Brasil em 1989
Membros do Partido Social Cristão
Membros do Partido Humanista da Solidariedade
Membros do Podemos (Brasil)
Advogados de Minas Gerais
Advogadas do Brasil